(« Ne me touche pas » ou « Ne me retiens pas ») est la traduction latine des paroles prononcées par Jésus ressuscité à Marie-Madeleine le jour de Pâques, dans l'Évangile de Saint Jean (XX, 17).

Peinture 
 Un Noli me tangere est un sujet de l'iconographie chrétienne :
 le Noli me tangere de Fra Angelico,
 le Noli me tangere de Sandro Botticelli,
 le Noli me tangere du Corrège,
 le Noli me tangere de Sustris,
 le Noli me tangere de Titien.

Sculpture 

 Noli me tangere, sculpture du Bernin.

Littérature 
 Noli me tangere est un roman de José Rizal.
 Elle a aussi inspiré le célèbre Noli me legere (« Ne me lis pas ») de Maurice Blanchot.

Cinéma 
 Out 1 : Noli me tangere est un film de Jacques Rivette et Suzanne Schiffman sorti en 1970.

Autres acceptions de l'expression 
 L'expression est devenue le nom d'une fleur, la Balsamine des bois (Impatiens noli-tangere).
 Epidares nolimetangere, un phasme, porte ce nom à cause du fait qu'il entre en catalepsie au moindre danger.
 En médecine, le mot désigne un ulcère qui ne cicatrise pas.
 Cette phrase a été utilisée par les Compagnons du Devoir, ouvriers itinérants, comme mot de passe afin qu'on les laisse circuler librement.
 L'expression est devenue pour les juristes un adage exprimant le principe d'inviolabilité du corps humain.
 Michel Foucault, dans Surveiller et punir, reprend l'expression pour symboliser le passage, à l'âge classique, du supplice au châtiment carcéral systématique.

Notes et références